Доро́га — путь сообщения для передвижения людей и транспорта, составная часть дорожной инфраструктуры. Также может означать:

 Даруга (Дорога) — административно-территориальная единица в Казанском и Уфимском уездах, в XVI—XVIII вв.:
 Арская дорога
 Казанская даруга
 Ногайская дорога
 Осинская даруга
 Сибирская даруга

Культура

Литературное произведение 
 «Дорога» — повесть в трёх книгах Генри Лайона Олди, 1992 год.
 «Дорога» — роман американского писателя Кормака Маккарти, 2006 год.

Музыка 
 «Дорога» — песня с альбома «Птица» рок-группы Аукцыон, 1994 год.
 «Дорога» — сингл с альбома «Одиночка» певицы МакSим, 2009 год.

Фильм 
 «Дорога» () — художественный фильм в жанре драмы режиссёра Федерико Феллини (Италия, 1954).
 «Дорога» — художественный фильм в жанре приключенческого боевика режиссёра Александра Столпера (СССР, 1955).
 «Дорога» — художественный фильм режиссёра Степана Кеворкова (СССР, 1961).
 «Дорога» — фильм (СССР, 1975).
 «Дорога» () — художественный фильм в жанре драмы режиссёров Йылмаза Гюней и Шерифа Гёрен (Турция, 1982).
 «Дорога» — фильм (СССР, 1991).
 «Дорога» — новелла режиссёра Владимира Хотиненко из киноальманаха «Прибытие поезда» (Россия, 1995).
 «Дорога» — фильм (Россия, 2002).
 «Дорога» — фильм (Китай, 2006).
 «Дорога» () — художественный фильм в жанре драмы режиссёра Хавьера Фессера (Испания, 2008).
 «Дорога» () — художественный фильм в жанре постапокалиптической драмы режиссёра Джона Хиллкоута (США, 2009).
 «Дорога» () — художественный фильм в жанре драмы режиссёра Рана Салема (Ливан, 2015).

Разное 
 Дорога (жарг) — способ передачи предметов (записок, сигарет и т.д.) из камеры в камеру в тюрьмах.

См. также 
 Дороги (фильм)
 Даруга
 Дорожка